Ласцов () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1370 году.

В селе есть римо-католический костел.

Население 
В селе проживает 544 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 96,72%
 цыгане — 2,89%
 чехи — 0,19%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 64,35%
 протестанты — 20,42%
 греко-католики — 14,07%
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,15%

Примечания 

Населённые пункты Словакии